La Regione del Centro-Sud (ufficialmente Centre-Sud, in francese) è una delle 13 regioni del Burkina Faso. La capitale della regione è Manga.

Province
La regione è suddivisa in 3 province:
 Bazèga
 Nahouri
 Zoundwéogo

Note

Centro-Sud